Senovo se poate referi la:

Senovo, Bulgaria, oraș din Bulgaria
Senovo, Krško, sat din comuna Krško, Slovenia
Senovo, Pskov, sat din regiunea Pskov, Rusia